Steyer ist der Familienname folgender Personen:
 Andre Steyer (* 1992), deutscher Schlagersänger
 Christian Steyer (* 1946), deutscher Schauspieler und Musiker
 Edith Steyer (* 1968), deutsche Jazzmusikerin
 Ernst Steyer (1842–1900), deutscher konservativer Politiker, MdL
 Heinrich Steyer (1834–1887), deutscher konservativer Politiker, MdL
 Heinz Steyer (1909–1944), deutscher Fußballspieler und Arbeitersportler
 Joachim Steyer (* 1966), deutscher Politiker
 Johannes Steyer (1908–1998), deutscher Metallarbeiter und KZ-Überlebender
 Matěj Václav Šteyer (1630–1692), tschechischer Jesuit, Prediger, Pädagoge, Übersetzer und religiöser Schriftsteller
 Philipp Steyer (1839–1907), deutscher Rittergutsbesitzer und konservativer Politiker, MdL
 Tom Steyer (* 1957), amerikanischer Manager

Steyer bezeichnet außerdem:
 die Kunstblumenmanufaktur Heide Steyer in Wallroda, Sachsen

Siehe auch:
 Steier
 Steyr (Begriffsklärung)